Легийа́к-де-л’Ош () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Сент-Астье. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24236.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 100 км северо-восточнее Бордо, в 13 км к западу от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 916 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 599 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 442 были экономически активными, 157 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 442 активных жителей работали 398 человек (210 мужчин и 188 женщин), безработных было 44 (16 мужчин и 28 женщин). Среди 157 неактивных 50 человек были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Летем (Шотландия, Великобритания, с 2011)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Дордонь